Widford kan avse:

 Widford, Essex – en ort i Chelmsford, Essex, England
 Widford, Hertfordshire – en by i East Hertfordshire, England
 Widford, Oxfordshire – en ort i Swinbrook and Widford, West Oxfordshire, Oxfordshire, England (före 1844 en del av Gloucestershire)